Чейси Лейн () е американска актриса и порно звезда.

Истинското ѝ име е Тифани Ан Джонс (Tiffany Anne Jones), родена е на 7 декември 1971 в Коко Бийч, Флорида, израства в Нюпорт, Северна Каролина. Започва работа като стриптизьорка, след което преминава в порно индустрията. През 2002 г. се появява в класацията на списание „AVN“ за 50-те топ порно звезди за всички времена.

В поп културата 
През 1999 г. музикалната група Bloodhound Gang издава песента The Ballad of Chasey Lain (Баладата за Чейси Лейн) от албума Hooray for Boobies, в която става дума за пристрастен почитател на Лейн, който и изпраща поредица писма със сексуално съдържание.

Награди 
Зали на славата
 2003: AVN зала на славата.
 2006: Temptation зала на славата.

Носителка на индивидуални награди
 1995: Hot d'Or награда за най-добра американска звезда.

Филмография 
 All-Girl Pussy Parade 2 (2006) (V)
 Award Winning Sex Stars 2 (2006) (V)
 Chasey's Lipstick Lesbians (2006) (V)
 Coffee & Cream (2006) (V)
 How the West Was Hung (2006) (V)
 Inside Chasey Lain (2006) (V)
 Lesbian Centerfolds 2 (2006) (V)
 Lez B Friends (2006) (V)
 X-Rated MILFS (2006) (V)
 Lust Connection (2005) (TV) .... Pizza Molly
 Black in White 2 (2005) (V)
 Chasey Lain Smokin''' (2005) (V)
 Pussy Foot'n 12 (2005) (V)
 Sex for the Viewer (2005) (V)
 What Is Erotic?(2005) (V)
 X Marks the Spot (2005/II) (V)
... aka Chasey Lain's X Marks the Spot (USA: complete title)
 Dairy Made (2004) (V)
 Chasey Meets Krystal (2004) (V)
 Chasey's Back (2004) (V)
 Fan Sexxx: Pure Gold Pussy (2004) (V)
 WMB: Weapons of Masturbation (2003) (V)
 Evil Breed: The Legend of Samhain (2003) .... Amy
 Deep Inside Chasey Lain (2002) (V)
 Teachers Pet (2001) (V)
 Pussy Grinders (2000) (V)

 Coed Cocksuckers 14 (1999) (V) (as Tiffany Jones)
 Freak (1998) (V) .... Abused Girl
 He Got Game (1998) (as Tiffany Jones) .... Buffy
 Chasin' Pink (1998) (V)
 Chasin' Pink 2: Creepshow (1998) (V)
 Orgazmo (1997) .... Candi
 American Dreamgirls 21 (1997)
 Captured on Camera (1997)
 Cum for Me (1997)
 Dirty Bob's Xcellent Adventures 29 (1997) (V)
 Gm Las Vegas Revue '97 (1997)
 Nice the Naughty and the Bad (1997)
 Nymph (1997) .... Daphne
 Where the Boys Aren't 9 (1997) (V)
... aka WTBA 9 (USA: informal short title)
 Chasey Loves Rocco (1996) (V) .... Rachel, Doug's Ex Wife
 Chasey Saves the World (1996) (V) .... Denise
 Girls Loving Girls (1996)
 House on Chasey Lane (1996) (V) .... Lauren Walters
 Interview with a Vibrator (1996) (V)
 Lethal Affairs (1996) (V) .... Rachel
 Sex Plays (1996) (V)
 View Point (1996) .... Angel
 Demon Knight (1995) (as Tiffany Anne) .... Party babe
... aka Demon Keeper
... aka Tales from the Crypt Presents: Demon Knight (USA: complete title)
 Cum to Me (1995) (V)
 Hawaii (1995) (V)
 Internal Affairs (1995/I) (V)
 Scrue (1995) (V) .... Connie Lingus
 Sex 2: Fate (1995) (V)
 White Wedding (1995) (V)
 Wicked at Heart (1995) (V)
 Busty Biker Babes (1994)
 Chasey Revealed (1994) (V)
 Chasin' the Fifties (1994) (V)
 Covergirl (1994) (V)
 Domination (1994) (V)
 Fantasy Women (1994)
 Film Buff (1994) (V) (as Chasey Laine)
 New Wave Hookers 4 (1994) (V)
 Real TIckeTS 1 (1994) (V)
 Real TIckeTS 2 (1994) (V)
 Restrained by Desire (1994) (V)
 Sex (1994) .... The 'Present'
 Submission (1994) (V)
 Totally Nude Gymnastics (1994) (V)
 Wicked As She Seems (1994) (V)
 County Line (1993) (V)
 Hot Bodies in Bondage (1993) (V)
 The Original Wicked Woman (1993) (V)
 Execu-Comp #169 – Classic Super Sex (1991) (V)
 Wild at Heart'' (1991) (V)

Източници 

Порнографски актриси от САЩ